Il doppio  del Tennislife Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Daniel Muñoz de la Nava e Simone Vagnozzi erano i detentori del titolo, ma il tennista spagnolo ha deciso di non partecipare.
Vagnozzi disputa il torneo con il connazionale Alessio di Mauro.

Jurij Ščukin e Antonio Veić hanno vinto il titolo, battendo in finale Hsieh Cheng-peng e Lee Hsin-han con il punteggio di 6-75, 7-5, [10-8].

Teste di serie

  Olivier Charroin /  Stéphane Robert (semifinali)
  Alessio Di Mauro /  Simone Vagnozzi (semifinali)

  Marco Crugnola /  Alessandro Motti (primo turno)
  Adam Feeney /  Gero Kretschmer (primo turno)

Tabellone

Note
 

Tennislife Cup 2011